De 17e editie van de wielerkoers Ronde van Langkawi werd verreden van 24 februari tot en met 4 maart  2012 .

Etappe overzicht

Eindklassementen

Algemeen klassement

2012
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2012